Алексе́й Петро́вич Бондаре́нко (23 августа 1978, Кустанай, СССР) — российский и казахский гимнаст, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
На чемпионате Азии среди юниоров 1994 был 12-м в личном многоборье и 4-м в командном. Переехал в Россию в 1995 году.

На Олимпийских играх в Сиднее Алексей выиграл серебряную и бронзовую медали в опорном прыжке и командном первенстве. Через 4 года в Афинах Бондаренко с партнёрами по сборной не смог повторить успех в командном первенстве, заняв 6-е место, а в опорном прыжке из-за двух падений он стал 8-м.

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата мира и обладатель бронзовой медали. Трёхкратный чемпион Европы и обладатель трёх серебряных и четырёх бронзовых медалей. Чемпион Европы среди юниоров в командном многоборье 1996, чемпион СНГ среди юниоров 1995.

Победитель Мемориала Артура Гандера (2000), Мемориала Хоакина Блуме (1997), кубка Воронина (2002, 2003), кубка Тюнити (1998).

Четырнадцатикратный чемпион России и четырёхкратный обладатель Кубка России в многоборье (1997, 1998, 1999, 2000), Кубка Швейцарии в смешанном многоборье (2000).

Многократный призёр чемпионатов и Кубков России.

Образование 
Выпускник Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на Gymn Forum

Гимнасты Казахстана
Гимнасты России
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы России по спортивной гимнастике
Обладатели Кубка России по спортивной гимнастике
Заслуженные мастера спорта России